Senné je název dvou obcí na Slovensku:

 Senné (okres Michalovce) – obec v Košickém kraji
 Senné (okres Veľký Krtíš) – obec v Banskobystrickém kraji